Fuck You (« va te faire foutre » en anglais) peut faire référence à :

Magazine 

 Fuck You est un magazine littéraire d'Ed Sanders publié de 1962 à 1965.

Musique

Album 

 !!!Fuck You!!! est un maxi disque d'Overkill.

Chansons 

 Fuck You est une chanson de Overkill (1987) ;
 Fuck You est une chanson de Dr. Dre, sur l'album 2001 ;
 Fuck You est une chanson de Lily Allen (2009) ;
 Fuck You! est une chanson de Cee-Lo Green (2010).